Carlota Sofia de Bothmer, (1697-1748). Era filla de Joan Gaspar de Bothmer.
 Joan Gaspar de Bothmer, membre de la noblesa de la Baixa Saxònia (1656-1732).